Erma – specie di scultura tipica dell'antica Grecia
Erma – fiume che scorre fra la Serbia e la Bulgaria
Erma – census-designated place statunitense in New Jersey
Erma – scrittore romano, Padre della Chiesa
Erma – variante inglese del nome proprio di persona Irma
Erma EMP – mitra tedesco
Pastore di Erma – testo paleocristiano

Altri progetti